Стебнівська сільська рада — Івано-Франківська область, Верховинський район
 Стебнівська сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район